Râul Ciunget se poate referi la:

 Râul Ciunget, Dofteana
 Râul Ciunget, Tazlău

Vezi și 
 Râul Ciungi (dezambiguizare)

Toponime românești